Eine Verbandszeitschrift ist eine Zeitschrift, die von einem Verband herausgegeben wird. Sie erscheint in regelmäßigen Abständen und kann auch als Magazin oder im Format einer Zeitung gestaltet sein. Gemeinsame Herausgeberschaften mit anderen Verbänden oder Wirtschaftsunternehmen sind üblich. Inhaltlich ähneln Verbandszeitschriften den ihnen verwandten Fach-, Mitglieder- und Kundenzeitschriften. Es gibt keine generell verbindlichen Ansprüche an die Struktur einer Verbandszeitschrift. Zu den Adressaten einer Verbandszeitschrift zählen in jedem Fall die Mitglieder. Dementsprechend legt sie Wert auf Zugänglichkeit (Publizität) und Periodizität, in geringerem Maß auch auf Aktualität der Berichterstattung und/oder inhaltliche Vielfalt.

Quellen 
 Jan Zeese: Die Macht der inneren Stimme. Verbandszeitschriften in der politischen Interessenvertretung. Tectum-Verlag, Marburg 2008, ISBN 978-3-8288-9771-7 (zugl. Dissertation, Universität Bonn 2008). 

 
Medienarbeit